Paparoni es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Carlos Paparoni (nacido 1986), político venezolano
 Alexis Paparoni, político venezolano

Apellidos italianos